

Wydarzenia 

 2 czerwca – Eugeniusz I, święty, został papieżem.
 26 lipca – Bitwa pod Siffin.

Zmarli 
 Eugeniusz I, papież, święty
 Eugeniusz II, arcybiskup Toledo, święty

657